Stallern ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Stallern (Deutsch-Wagram), abgekommener Ort bei Deutsch-Wagram, Niederösterreich
 Stáj, Gemeinde in Tschechien (deutsch Stay, 1939–45: Stallern)

Siehe auch: 
 Staller